Het ATP-toernooi van Parijs 2013 werd van 28 oktober tot en met 3 november gespeeld in de Franse stad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi BNP Paribas Masters.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 7-5 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 6-3 en 6-3.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Parijs
ATP-toernooi van Parijs